Mužská dvouhra Chengdu Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do singlové soutěže čchengtuského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl třetí nasazený ruský tenista Karen Chačanov, kterého ve druhém kole vyřadil Uzbek Denis Istomin.

Vítězem se stal nenasazený uzbecký tenista Denis Istomin, jemuž ve finále v průběhu šestého gemu v bolestech vzdal Kypřan Marcos Baghdatis. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Baghdatis proti Istominovi nedohrál druhé vzájemné střetnutí po sobě. Naposledy se tak stalo na trávě v Nottinghamu 2015, kde uzbecký tenista nakonec slavil svůj první titul na okruhu ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Chengdu Open
Tenis v Číně v roce 2017
ATP World Tour 2017